Niedziela Dobrego Pasterza – w Kościele katolickim IV Niedziela Wielkanocna (w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego II Niedziela po Wielkanocy), dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas mszy czytany jest fragment Ewangelii Jana, w której Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem ().

Przypisy 

Święta chrześcijańskie